

Musica 
 Let Me Out – singolo dei Ben's Brother del 2007
 Let Me Out – singolo dei Gorillaz del 2017

Altro 
 Let Me Out – film del 2013